The Crow (strip), een stripserie 
The Crow (film), een verfilming van de strip uit 1994.
The Crow (album), de soundtrack van bovengenoemde film.
The Crow (personage)